FAZ Torf Pardubice byl český futsalový klub z Pardubic, naposledy hrál v sezóny 2016/17 Chrudimský okresní přebor. Klub byl založen v roce 1986 převážně hráči klubu velkého fotbalu Sokolu Rosice nad Labem jako Torf Rosice nad Labem. V roce 1993 se klub přejmenoval na Torf Pardubice. Před začátkem sezóny 2013/14 klub prodal licenci na 1. ligu nově založené pražské Spartě.

Své domácí zápasy odehrával klub ve sportovní hale Dašická s kapacitou 300 diváků.

Vývoj názvů klubu 

Zdroj:

 1986 – FC Torf Rosice nad Labem (Futsal Club Tým odchovanců rosického fotbalu Rosice nad Labem)
 1993 – FC Torf Pardubice (Futsal Club Tým odchovanců rosického fotbalu Pardubice)
 2014 – FAZ Torf Pardubice (FAZ Tým odchovanců rosického fotbalu Pardubice)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální klubové stránky

České futsalové kluby
Futsalové kluby založené v roce 1986
FAZ Torf Pardubice
Fotbal v Pardubicích